

Pessoas
Gillian Tindall
Mike Tindall

Localidades

Tindall (Missouri)

Desambiguação